Cecilia Nilsson kan syfta på:

 Cecilia Nilsson (skådespelare) – svensk skådespelare
 Cecilia Nilsson (friidrottare) – svensk friidrottare, främst släggkastare
 Cecilia Nilsson (skidåkare) – svensk skidåkare
 Cecilia Nilsson (orienterare) – svensk orienterare.
 Cecilia Nilsson (politiker) – svensk statsvetare och politiker (under tiden i riksdagen känd som Cecilia Wigström i Göteborg).